Nowa Biała peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Nowa Biała, village de la voïvodie de Mazovie
 Nowa Biała, village de la voïvodie de Petite-Pologne